Miejscowości w USA:
 Garden Grove – jednostka osadnicza w stanie Floryda, w hrabstwie Hernando
 Garden Grove – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Orange
 Garden Grove – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Decatur
Gminy w USA:
 Garden Grove (ang. Garden Grove Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Decatur
 Garden Grove (ang. Garden Grove Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Christian